Haskell peut signifier :

Patronymes

 Ernest Haskell, peintre et graveur américain ;
 Francis Haskell, historien de l'art anglais ;
 Gordon Haskell, chanteur et bassiste britannique ;
 James Haskell, joueur de rugby à XV et à sept anglais ;
 Jimmie Haskell, compositeur américain de musiques de films ;
 Timothy Haskell, physicien néo-zélandais.

Prénoms
 Haskell Curry, logicien américain.

Toponymes

Localité
 Haskell, ville de l’État de l'Arkansas ;
 Haskell, ville américaine située en Oklahoma ;
 Haskell, ville de l’État du Texas.

Comtés
Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Haskell () :
le comté de Haskell, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Haskell, situé dans l'État de l'Oklahoma ;
le comté de Haskell, situé dans l'État du Texas.

Autre
 le Détroit de Haskell, en Antarctique.

Autres
 Haskell, un langage de programmation fonctionnel.
 Bibliothèque et salle d'opéra Haskell

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de toponyme
Homonymie de comtés